Sainte-Luce – miejscowość we Francji
 Sainte-Luce – miejscowość na Martynice
 Sainte-Luce – jednostka regionalna w Quebecu

Zobacz też: Saint Lucia, Santa Lucia, Santa Lucía, Santa Luċija, St. Lucia, Santa Luzia